47-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Запорожье с 8 по 11 июня 1978 года. В соревнованиях участвовали 258 борцов.

Медалисты

Литература 
 
 
 

Июнь 1978 года
Спортивные соревнования в Запорожье
Чемпионаты СССР в 1978 году